Pottenstein ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Pottenstein (Niederösterreich), eine Marktgemeinde im Bezirk Baden, Niederösterreich
 Pottenstein (Oberfranken), eine Stadt im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Potštejn, eine Ortschaft in der Region Královéhradecký kraj (ehemals Bezirk Reichenau an der Kněžna)
 Zduny, eine Ortschaft der Landgemeinde Aleksandrów Kujawski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern (ehemals Pottenstein im Landkreis Hohensalza, Wartheland)

Bauwerke:
 Burg Pottenstein eine Halbruine im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Burg Pottenstein (Tschechien), eine Burgruine im tschechischen Ort Potštejn in der Region Královéhradecký kraj (ehemals Bezirk Reichenau an der Kněžna)

Pottenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Boto von Pottenstein (1028–1104), bayerischer Adeliger
 Potho von Pothenstein (auch Pottenstein; † 1390), von 1379 bis 1382 Bischof von Münster
 Ulrich von Pottenstein (um 1360–um 1417), österreichischer geistlicher Schriftsteller